Кубок Черногории по футболу 2013/14 года () — 8-й розыгрыш Кубка Черногории по футболу.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 
Финал состоялся 21 мая 2014 года.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Черногории в 2013 году
Спорт в Черногории в 2014 году
Черногория